ФК Партизани () је албански фудбалски клуб из Тиране, основан 1946. године. Тренутно се такмичи у Првој лиги Албаније, другом рангу такмичења.

Историја 
Клуб је основала Албанска народна армија по завршетку Другог светског рата 1946. године, убрзо постаје најпопуларнији клуб у Албанији. У сезони 2008/09. испада из Суперлиге Албаније, а затим у сезони 2010/11. по први пут испада из Прве лиге у Другу лигу. У сезони 2011/12. је освојио прво место у Другој лиги-група Б и тако се вратио већ након једне сезоне у Прву лигу. У сезони 2018/19. клуб је освојио титулу шампиона Албаније први пут после 26 година и укупно 16. у историји.

Клуб након испадања из Суперлиге игра на стадиону Селман Стермаси, до тада је играо на стадиону Кемал Стафа. Градски ривали су им: Тирана и Динамо Тирана, Градски дерби Тиране се игра између ФК Партизана и ФК Тиране.

Трофеји 
 Суперлига Албаније:
 Првак (16): 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962/63, 1963/64, 1970/71, 1978/79, 1980/81, 1986/87, 1992/93, 2018/19.
 Прва лига Албаније:
 Првак (1): 2000/01.
 Куп Албаније:
 Освајач (15): 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980, 1991, 1993, 1997, 2004.
 Суперкуп Албаније:
 Освајач (2): 2004, 2019.
 Балкански куп:
 Освајач (1): 1970.

ФК Партизани у европским такмичењима

Спошање везе 
 Званичан сајт клуба 

Партизани
Спорт у Тирани